Kopernica (Polen)
Kopernica (Slowakije)